Gintaro įlanka (litevsky Jantarová zátoka) může být:

 Gintaro įlanka (Kuršský záliv) – zátoka u osady Gintaro įlanka, Kuršský záliv, Baltské moře, Litva.
 Gintaro įlanka (osada) – osada, Juodkrantė, Neringa, Litva.
 Gintaro įlanka (přístav) – přístav u osady Gintaro įlanka, Kuršský záliv, Baltské moře, Litva.